Бачурин Денис Дмитриевич (род. 7 июня 1991, Новосибирск, СССР) — российский хоккеист, защитник.

Биография 
В 2009—2012 годах выступал за клубы МХЛ — «Сибирские Снайперы», «Мамонты Югры», «Снежные Барсы». Сыграл 158 игр, набрал 4+13 очков.

В сезоне 2012/2013 — игрок клуба КХЛ «Барыс». И за фарм-клубы «Снежные барсы», выступающего в МХЛ, и в составе «Барыс-2», выступающего в чемпионате чемпионате Казахстана.

Летом 2013 года подписал контракт с клубом «Алматы». 8 ноября 2013 года покинул клуб. 17 ноября перешёл в другой казахстанский клуб «Астана».

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «Снежные барсы»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Астана»